Lowe steht für:
 Lowe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lowe Alpine, Hersteller für Outdoor-Artikel, insbesondere Rucksäcke
 Lowe Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lowe Enterprises, US-amerikanisches Immobilienunternehmen
 Lowe-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Lowe-Nunatakker, Nunatakker auf der Thurston-Insel in der Antarktis
 Lowe Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Lowe’s, US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen
 (4091) Lowe, Hauptgürtelasteroid
 Mount Lowe, Berg im Coatsland, Antarktika

Lowe ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lowe (Colorado), Ort im Weld County, Colorado
 Lowe (Delaware), Gemeindefreies Gebiet im Sussex County, Delaware
 Lowe (Kansas), Ort im Finney County, Kansas
 Lowe (North Carolina)

in Deutschland:
 Lowe (Bassum), Teil von Schorlingborstel

Siehe auch:
 Löwe (Begriffsklärung)
 Low